Rank-and-File ist ein englischer Ausdruck für die Basis einer Organisation oder eines Betriebes, das heißt die Mitglieder einer Einheit ohne ihre Führungskräfte. Der Ausdruck wird vor allem im Bereich von politischen Parteien und Gewerkschaften gebraucht und beruht auf der Ordnung, in der Soldaten und Unteroffiziere der Armee bei einer Militärparade antreten.

Nachweise 
 Merriam-Webster Online Wörterbuch Englisch-Englisch
 Oxford Dictionary Englisch - Englisch Wörterbuch
 dict.cc Online Wörterbuch Englisch - Deutsch

Englische Sprache
Militärisches Brauchtum und Ritual